

Patronyme 
Le patronyme Lafitte est un nom de localité d'origine, qui évoque une pierre fichée en terre servant de borne limite: il provient du latin ficta par l'occitan fito. Il est notamment porté par:
 André Joseph Lafitte-Clavé (1740-1794), général de brigade français ;
 Guy Lafitte (1927-1998), saxophoniste français de jazz ;
 Isabelle et Florence Lafitte (nées en 1961), pianistes, forment le Duo Lafitte, duo de deux pianos ;
 Jean Lafitte (1774-1858), pirate français du Golfe du Mexique ;
 Jean-Baptiste-Pierre Lafitte ou Jean-Pierre Lafitte (1796-1879), acteur, dramaturge et journaliste français ;
 Jean-Louis Lafitte (né en 1915), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Laurent Lafitte (né en 1973), acteur et humoriste français ;
 Louis Lafitte (1770-1828), artiste-peintre français ;
 Michel Pascal Lafitte (1774-1839), général de brigade français ;
 Pierre Lafitte (1872-1938), éditeur français, fondateur entre autres des revues Fémina, Je sais tout et Musica ;
Pierre Lafitte (1770–1821), pirate français du Golfe du Mexique, frère de Jean Lafitte.
 Jacques Laffite, (1943- ), pilote automobile français.
 Gabriel Lafitte, chercheur australien spécialiste du Tibet

Fiction 
 Lafitte, un des membres principaux de l'équipage de Barbe Noire dans le manga One Piece.

Toponymes

En France

 Lafitte est une commune française de Tarn-et-Garonne.
 Lafitte-sur-Lot est une commune française de Lot-et-Garonne.
 Lafitte-Vigordane est une commune française de la Haute-Garonne.

Aux États-Unis
 Jean Lafitte est un village de la Louisiane
 Lafitte est une communauté non incorporée de la Louisiane

Autres 
 'Mademoiselle Blanche Lafitte', cultivar de rosier.

Voir aussi

Liens externes

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan